Pierre Albertini peut désigner :
 Pierre Albertini (1961-1995), nationaliste corse, membre du FLNC ;
 Pierre Albertini (1942-2017), judoka et dirigeant sportif français ;
 Pierre Albertini (né en 1944), homme politique français ;
 Pierre Albertini (né en 1959), historien français ;